Чемпионат Европы по футболу 1990 среди юношей до 18 лет — 40-й розыгрыш юношеского чемпионата Европы. Он прошёл с 24 по 29 июля 1990 года в Венгрии. Сборная СССР в 6-й раз в своей истории стала чемпионом. Также этот турнир был составной частью квалификации на молодёжный чемпионат мира — 1991.

Квалификация 

Участники финального турнира:

Составы 

Заявка сборной СССР: вратари — Александр Помазун («Металлист») и Андрей Новосадов (ЦСКА), полевые игроки — Сергей Кандауров, («Металлист»), Ерванд Крбашян («Арарат»), Сергей Мамчур, Евгений Похлебаев (оба — «Днепр»), Алексей Гущин, Валерий Минько, Александр Гришин (все — ЦСКА), Сергей Мандреко («Памир»), Сергей Щербаков («Шахтёр»), Руслан Лукин («Динамо» Мн), Андрей Шкурин («Локомотив» М), Евгений Бушманов («Спартак» М), Тарлан Ахмедов («Нефтчи»), Владимир Шаран («Карпаты»).
Главный тренер — Геннадий Костылев. Помощник главного тренера — Эдуард  Маркаров.

Четвертьфинал

Плей-офф квалификации на МЧМ

Полуфинал

Матч за 3-е место

Финал

Квалификация на молодёжный чемпионат мира

Примечания

Ссылки 
 Раздел на сайте УЕФА

Чемпионаты Европы по футболу (юноши до 19 лет)
Футбол в Европе в 1990 году
Июль 1990 года
Международные соревнования по футболу в Венгрии
Спорт в Венгрии в 1990 году
футбол
Чемпионаты Европы в Венгрии